71-вите награди Златен глобус () се провеждат на 12 януари 2014 г. Номинациите са обявени на 12 декември 2013 г.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус
2014 година
2014 година в Северна Америка